peut fait référence à deux langues : 
 Língua geral amazônica ou nheengatu ;
 Língua geral paulista.

Langue tupi-guarani
Langue amérindienne au Brésil